Folketingsvalget den 20. maj 1913.

(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.

1913
Politiske valg i 1913